Деда (комуна), Деда (рум. Deda) — комуна у повіті Муреш в Румунії.
 Деда (рум. Deda) — село у повіті Муреш в Румунії.
 Деда-Фаллет (швед. Döda fallet — «мертвий водоспад») — колишній водоспад у Швеції на річці Індальсельвен, за 7 км на північний захід від села Біспгорден.